Cer je lahko:
 Cer (Srbija), gora v Srbiji
 cer, vrsta hrasta
 Cer, mesto in rudnik v Makedoniji